Le tournoi de Gstaad 2011 est un tournoi de tennis professionnel masculin  joué sur terre battue. Il s'agit de la  du tournoi.

Faits marquants 
En simple, l'Espagnol Marcel Granollers a battu son compatriote Fernando Verdasco en finale (6-4, 3-6, 6-3) et remporte ainsi son deuxième titre en simple sur le circuit ATP.

Dans le tableau double, František Čermák et Filip Polášek se sont défaits en finale de Christopher Kas et Alexander Peya.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2011 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2011
Sport en Suisse en 2011
Gstaad
Tennis en juillet 2011